86-й выпуск Тура Бельгии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла с 25 по 29 мая 2016 года в рамках Европейского тура UCI 2016. Победу одержал бельгийский велогонщик Дрис Девенинс из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 22 команды: 8 команд категории UCI WorldTeam, 8 проконтинентальных и 6 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 172 гонщика. До финиша доехал 117 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки включал пролог и 4 этапа общей протяжённостью 764,8 километра.

Ход гонки

Пролог

Этап 1

Этап 2

Этап 3 
После того как гонщики преодолели 65 километров дистанции в пелотоне случился большой завал из-за столкновения двух сопровождающих мотоциклов. В завал попали 19 гонщиков, несколько из которых были доставлены в больницу с травмами. Серьёзнее всех пострадал бельгиец Стиг Брукс, который за два месяца до Тура Бельгии также столкнулся с мотоциклом во время участия в Кюрне — Брюссель — Кюрне. У него были диагностированы два внутричерепных кровоизлияния и перелом костей глазницы. Организаторы соревнования решили не продолжать гонку и этап был официально отменён.

Этап 4

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Бельгии 2016 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2016 году
Май 2016 года